Högstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Högstjärnet, sjö i Årjängs kommun,  (22,5 ha)
Högstjärnen, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,  (3,75 ha)

Se även
Högetjärn
Högtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn